Éloge de l'ombre ou L'Éloge de l'ombre peut désigner (par odrdre chronologique) : 

Littérature
 Éloge de l'ombre, essai de Jun'ichiro Tanizaki (1933)
 Éloge de l'ombre, poèmes de Jean-Jacques Kihm (1956)
 Éloge de l'ombre, poèmes de Jorge Luis Borges (1969)
 Éloge de l'ombre, poèmes de Hassam Wachill (1990)

Art
 Éloge de l'ombre, photos de Balthasar Burkhard (1997)
 Éloge de l'ombre, exposition collective de photos, dir. Jean-Claude Lemagny (2000)
 L'éloge de l'ombre (In Praise of Darkness), vidéo art réalisé par Bárbara Hertiman (2014)

Musique
 Éloge de l'ombre, symphonie de Bernard de Vienne (2001)
 Éloge de l'ombre, composition pour harpe de Karol Beffa (2005)
 L'Éloge de l'ombre, morceau de Negativa (2007)

Autres
 Éloge de l'ombre, galerie de peinture en France à Uzès

Références